Хобра́к Дылгы́рович Хурга́нов — бригадир полеводческой бригады колхоза имени Ленина Курумканского района Бурятии, Герой Социалистического Труда.

Биография 

Родился в 1908 году в улусе Этхито (территория современного Курумканского района Бурятии). В начале 1930-х годов вступил  в колхоз, где трудился на разных работах, потом работал секретарем в Дыренском сельском Совете.
 
В начале Великой Отечественной войны был мобилизован в Красную Армию. После войны вернулся в родной колхоз. Был назначен бригадиром полеводческой бригады. На этой должности внес большое личное участие в  повышение урожайности зерновых культур.
 
В 1947 году колхоз получил урожай зерна, в два раза больше от плана. В этот успех значительный вклад внесла полеводческая бригада Хобрака Хурганова.
 
В 1948 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за достигнутые результаты в выращивании зерновых Хобраку Дылгыровичу Хурганову было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Награды и звания 

Герой Социалистического Труда (1948)
 Орден Ленина (1948)

Память 

 В селе Курумкан установлен бюст Х. Хурганову.

Примечания

Ссылки 
 
С Днем Победы, уважаемые ветераны войны, труженики тыла!

Родившиеся в Курумканском районе
Персоналии:Бурятия